Роман Евгеньевич Калинин (р. 1 августа 1977 г., Рязань) — российский сердечно-сосудистый хирург высшей категории. Доктор медицинских наук, профессор. Ректор РязГМУ с 2011 года.

Окончил лечебный факультет Рязанского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова (2000).

В альма-матер прошел путь от ассистента до ректора.
С 2011 г. исполняющий обязанности, в 2012 г. утвержден в должности ректора университета. Также заведующий кафедрой сердечно-сосудистой, рентгенэндоваскулярной, оперативной хирургии и топографической анатомии.

Председатель РязООО «Общество апитерапевтов», вице-президент Ассоциации флебологов России.

Член правления Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов, член Европейского общества сосудистых хирургов, член Российской ассоциации сердечно-сосудистых хирургов, член Ассоциации хирургов Рязанской области, председатель Рязанского регионального отделения Российского общества хирургов.
Член Российского совета ректоров, председатель совета Рязанского отделения общероссийской общественной организации «Российская ассоциация содействия науке».

Главный редактор журнала «Российский медико-биологический вестник имени академика И. П. Павлова». Член редакционной коллегии научно-информационного и аналитического журнала «Клеточная трансплантология и тканевая инженерия». Член редакционной коллегии журнала «Образование. Наука. Научные кадры».

Обладатель гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых — кандидатов и докторов наук в 2011 году.
Награжден Почетной грамотой губернатора Рязанской области, Почетной грамотой Рязанской областной Думы.

Основное направление научных исследований — ангиология и сердечно-сосудистая хирургия.

Автор более 200 научных и учебно-методических работ, 5 патентов на изобретение.

В 2022 году в должности ректора подписал обращение Российского союза ректоров в поддержку вторжения России на Украину.

Примечания

Ссылки 
 

Доктора медицинских наук
Выпускники РязГМУ
Сосудистые хирурги
Российские и советские кардиохирурги
Ректоры Рязанского государственного медицинского университета
Рязанское общество апитерапевтов